Il Giro d’Italia a vela è un evento sportivo per velisti professionisti e dilettanti. Nasce nel 1988 con un giro di prova e nel 1989 come regata e si protrae fino al 2010. L’idea di una regata che dura un mese in piena estate, si rifà al Tour de France à la voile. L’ideatore italiano è Emanuele Taverna ed è anche il direttore delle prime edizioni, poi continuata fino alla fine dal mitico Skipper di Azzurra, Cino Ricci.

Storia
1988 Emanuele Taverna, ispirato appunto dal già famoso Giro di Francia a vela e con il supporto di Cino Ricci e della Gazzetta dello sport, dà inizio a un’edizione sperimentale del Giro d’Italia a vela. L’edizione zero si svolge sui Comet 333 ed è composta da tre barche: un team di professionisti con skipper Daniele Tosato (scomparso nella tragedia del Parsifal nel 1995), un equipaggio femminile e un gruppo di allievi di una scuola milanese. Le tappe del percorso hanno lo scopo principale di far propaganda al Giro nei vari campi di regata che vanno da Portofino a Capri.

1989 Parte la prima vera edizione del Giro d’Italia a vela da Sanremo a Trieste, che vede sfidarsi 15 Comet 333. Lo Sponsor ufficiale in questo Giro è Peter Stuyvesant (sigarette). Gli equipaggi composti sia da professionisti che da velisti amatoriali, rappresentano ognuno i colori di una città. In questa edizione partecipano anche due equipaggi stranieri: La Rochelle guidato da Christine Briand e Minsk con Eugeny Kalina, che si aggiudica la vittoria del Giro. Non sarà esattamente un vero e proprio Giro d’Italia a vela in quanto la flotta a Napoli viene alata e trasferita a Pescara in camion e da li prosegue con le tappe a mare fino a Trieste.

1990 La seconda edizione del Giro si svolge ancora una volta da Sanremo a Trieste, ma questa volta a bordo dei Dehler 36. Ancora una volta il tragitto è caratterizzato da due fasi: Sanremo-Salerno, trasferimento via terra fino a Trani e da qui nuove tappe a mare fino a Trieste. Gli equipaggi sono 19 tra cui due russi (Minsk e Mosca) e uno internazionale. Per la prima volta il Giro viene trasmesso dalla Rai. Il vincitore del titolo è il team di Desenzano del Garda, con il suo skipper Mauro Pelaschier.

1991 Terza edizione del Giro, ancora una volta da Sanremo a Trieste sui Dehler 36. Per la prima volta la circumnavigazione dell’Italia è completa e prevede tappe al sud d’Italia a Lipari e Crotone. I team sono 16, tra i quali molti professionisti a capitanare le rispettive barche. Tra i tanti partecipanti risaltano i nomi di Mauro Pelaschier, Stefano Spangaro, Stefano Rizzi, Daniele Tosato, Bruno Catalan, Tiziano Nava, Roberto Passoni, Eugeny Kalina. Per la seconda volta il titolo se lo aggiudica Mauro Pelaschier su Gorizia. Durante quest’ evento la Rai e la Gazzetta dello sport rafforzano la loro presenza e ci sarà la collaborazione inoltre della marina militare, garantendo l’assistenza per le regate più lunghe.

1992 La quarta edizione del Giro si corre ancora a bordo dei Dehler 36 ma inverte la rotta, si parte da Trieste per arrivare a Genova. Cambiano anche gli sponsor, arrivano Club Med, Eberhard, Grand Blue. I team saranno 14 con l’aggiunta del team Ragazzi del moro. Si aggiudica il titolo il giovane Stefano Rizzi sulla barca del Friuli, con l'equipaggio composto da: Stefano Spangaro, Alberto Barovier, Andrea Ballico

1993 Primo Giro organizzato direttamente da Cino Ricci e dalla sua società Vela Italia. Il nuovo sponsor è Merit Cup. La manifestazione parte da Portofino e termina a Trieste. Cambia anche la flotta che vede l’apparizione deo Jod 35 (Jeanneau One Design). Questa volta gli equipaggi sono 15. Il vincitore è Claudio De Martis su Trieste, con il suo equipaggio composto da molti triestini, Gabriele Benussi, Stefano Spangaro, Diego Paoletti, Andrea Favretto, Sergio Blosi, Matteo e Michele Ivaldi

1994 Questa volta il Giro parte da Trieste verso la Maddalena (Sardegna), ancora una volta a bordo dei Jod 35 e con Merit Cup come sponsor. Il giro viene seguito da un numero maggiore di spettatori, non solo per la parte sportiva, infatti sono presenti aspiranti Miss Italia a bordo delle barche. La Merit Cup inoltre è la barca immagine e organizzatore di spettacoli nelle piazze delle città ospitanti. Il vincitore del Giro è Claudio De Martis con la barca di Trieste, ed il suo equipaggio composto da Vasco Vascotto, Gabriele Benussi, Stefano Spangaro, Alberto Barovier, Sergio Blosi, Roberto Bertocchi, Mauro Parladori, Paolo Cerni, Andrea Favretto, Camillo Zucconi.

1995 Il Giro parte da Cagliari verso Trieste. Si confermano i Jod 35 e viene confermata anche la sponsorizzazione di Merit Cup a cui si affiancano altri importanti sport come Telecom Italia e altri. Gli equipaggi sono 15, tra i quali molti team di professionisti, tra i tanti spiccano i nomi di Claudio De Martis, Dudi Coletti, Enrico Passoni, Mauro Pelaschier,  Dodo Gorla. Per la prima volta partecipa anche un team della Guardia di Finanza con lo skipper Guido Antar Vigna, e un team dei Vigili del Fuoco. Tra gli stranieri spicca il campione ucraino Pichugin su San Pietroburgo. Il vincitore è per la terza volta Claudio De Martis su Trieste Generali, con il timoniere Vasco Vascotto, Stefano Spangaro, Tv e giornali danno grande risalto alla manifestazione.

1996 Il Giro d’Italia a vela parte da Finale Ligure verso Trieste. Questa ottava edizione è caratterizzata dalla partecipazione di soli velisti professionisti, quasi tutti i team presenti sfoggiano nomi di rilievo. Tra i tanti nomi ci sono quelli di Flavio Favini e Pietro D’Ali, Vasco Vascotto, Stefano Spangaro, Chris Larson, Tommaso Chieffi, Gabriele Benussi, Paolo Cian, ancora una volta Mauro Pelaschier, i fratelli Passoni, Andrea Mura, Stefano Rizzi, Sandro Montefusco, Roberto Ferrarese, Romolo Emiliani e tanti altri. La Rai e la Gazzetta dello sport dedicano un grande spazio all’evento. Generali con Telecom Italia diventano gli sponsor principali per questa edizione. Il vincitore è un’imbarcazione di Savona guidata da Favini e D’Ali.

1997 Il Giro parte da Cervia verso Genova, al giro partecipano 14 team, altra edizione caratterizzata dalla partecipazione di numerosi professionisti. I vincitori è Vasco Vascotto e Tommaso Chieffi e con l'equipaggio, Stefano Spangaro, Alberto Barovier, Michele Paoletti, Gabriele Benussi, Sergio Blosi che difendono i colori di San Benedetto Riviera delle Palme.

1998 Il Giro parte da Marciana Marina verso Cervia, sono presenti 15 team in regata. Il nuovo sponsor principale è la regione di Sicilia. Il vincitore è la barca di Trieste con Vasco Vascotto, Tommaso Chieffi, e Flavio Favini, Stefano Spangaro.

1999 Il Giro parte da Muggia verso La Spezia, c'è il battesimo della nuova flotta dei Giro 34, monotipo appositamente costruito per il giro vela del cantiere Maxi Dolphin sul disegno di Finot. Il nuovo sponsor principale è Ras. La nuova flotta è inizialmente composta da 10 imbarcazioni. Il vincitore è Civitanova Marche con Enrico Passoni.

2000 Il Giro parte da La Spezia a Grado, quest’edizione è in sordina con solo 9 imbarcazioni e senza nomi importanti tra i partecipanti. Il vincitore è la barca delle Fiamme Gialle con Paolo Cian e Luigi Ravioli.

2001 Il Giro parte da Cervia verso Piombino, in questa edizione il giro torna agli antichi splendori, con la flotta dei G34 cresciuta a 16 imbarcazioni e il ritorno dei grandi professionisti. Il vincitore è il russo Serguey Chevstov sull’imbarcazione di Pescara. La barca immagine del giro è Steinlager, il ketch vincitore con Sir Peter Blake della Whitbread Round The World Race nel 1989-1990.

2002 Il Giro parte da Piombino verso Trieste, partecipano 14 imbarcazioni. Un giro caratterizzato da quattro equipaggi che conquistano alternativamente la maglia rosa. Il vincitore è Riva del Garda con al timone Lorenzo Bressani e skipper Gianni Torboli.

2003 Il Giro parte da Trieste verso Piombino, partecipano 15 barche in totale con 8 guidate da professionisti. Vincono i russi di Vladimir Semionov a bordo di Villa Carpena che hanno la meglio su Riva del Garda capitanata da Gianni Torboli. La barca delle Fiamme Gialle con a bordo tra i tanti Paolo Cian arriva terza.

2004 Il Giro stavolta parte da Cagliari con meta a Trieste, partecipano 15 barche, annata caratterizzata dal ritorno dei grandi velisti. Hanno la meglio i romani della Fondazione Serono capitanati dal duo Benussi-Pelaschier, e Stefano Spangaro che hanno la meglio su Riva del Garda guidata da Favini, Bressani e Rizzi.

2005 Il Giro parte da Trieste verso Rosignano, 14 barche partecipanti con ancora tanti professionisti. Vincono i bielorussi a bordo di Castel San Pietro, con ancora una volta secondi Riva del Garda.

2006 Annata buia per il Giro da Rosignano verso Lignano con solo 8 imbarcazioni di professionisti. Vince Riva del Garda.

2007 Il Giro parte da Trieste verso Ostia con 15 imbarcazioni presenti. Il podio va ancora una volta a Riva del Garda capitanata da Gianni Torboli, Alberto Bolzan, Stefano Spangaro, Lorenzo Bressani

2008 Inizia la decadenza del Giro d’Italia a vela con solo 8 barche partecipanti e il giro da Sistiana verso Ostia. Vince ancora una volta Riva del Garda, capitanata da Gianni Torboli, Alberto Bolzan, Stefano Spangaro, Lorenzo Bressani

2009 Il Giro parte da Sistiana verso Castiglion della Pescaia con 8 barche partecipanti e i soliti vincitori di Riva del Garda, capitanata da Gianni Torboli, Alberto Bolzan, Stefano Spangaro, Lorenzo Bressani

2010 Il Giro parte da Porto Rose in Slovenia verso La Spezia. Partecipano 8 imbarcazioni con 3 equipaggi professionisti. Durante il giro ci sono le nuove imbarcazioni chiamate melges 24 per disputare i mach race (tipo di regate veloci). Vince Riva del Garda capitanata da Gianni Torboli, Alberto Bolzan,  Stefano Spangaro, Lorenzo Bressani, seguita da Castel San Pietro Terme.

2021 dopo una lunga pausa torna la regata con partenza da Genova e arrivo a Venezia.

Note

Collegamenti esterni
http://www.cinoricci.it/sito/
https://sito.libero.it/comet333/il-giro-ditalia/

Eventi velici
Vela in Italia